Borowitz est un nom de famille et un toponyme allemand :

Toponyme 
 Borovnice (Groß Borowitz), nom allemand de la ville et municipalité tchèque dans le District de Trutnov.
 Borovnička (Klein Borowitz), nom allemand de la ville et municipalité tchèque dans le District de Trutnov.

Patronyme 
 Abram Solman Borowitz, nom de naissance de Abe Burrows (1910–1985), auteur, auteur dramatique et réalisateur américain.
 Albert Borowitz (1930–), auteur, collecteur et historien américain.
 Andy Borowitz (1958–), comique et satiriste américain.
 Eugene Borowitz (1924–), philosophe juif américain.
 Katherine Borowitz, actrice américaine.
 Susan Borowitz, auteure américaine.

Fiction
Stanislas Borowitz

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme